Таласса:

 Таласса — персонаж древнегреческой мифологии, богиня моря.
 Таласса — внутренний спутник планеты Нептун.

См. также 
 Таласса! Таласса! — возглас греческих воинов, увидевших Чёрное море после возвращения из Персии.